Jméno Rokytnice se odvozuje od dřeviny rokyty-vrby.

Jméno Rokytnice nese více sídel:
 1. Rokytnice (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Rokytnice (zámek) – zámek v obci Rokytnice
 2. Rokytnice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 3. Rokytnice (Hrubá Skála) – část obce v okrese Semily
 4. Rokytnice (Vsetín) – část města v okrese Vsetín

Slovo Rokytnice se objevuje také v názvu sídel:
 5. Rokytnice nad Jizerou – město v okrese Semily
 Dolní Rokytnice – část města Rokytnice nad Jizerou
 Horní Rokytnice – část města Rokytnice nad Jizerou
 6. Rokytnice nad Rokytnou – městys v okrese Třebíč
 7. Rokytnice v Orlických horách – město v okrese Rychnov nad Kněžnou a jeho hlavní katastrální území

Rokytnice je též:
 Rokytnice (přítok Sály) – potok v Ašském výběžku na nejzápadnějších hranicích Česka, jedna ze zdrojnic německé řeky Südliche Regnitz

Podobné názvy 
 Rokytník
 Rokytná
 Rokyta

Externí odkazy